

Прізвище 
 Мікаелян Артур Геворкович (1970) — вірменський, пізніше грецький боксер, призер чемпіонату світу.
 Марі-Гаяне Мікаелян (1984) — швейцарська тенісистка.
 Мікаелян Карапет Самвелович (1969) — радянський, вірменський та російський футболіст, півзахисник та нападник.
 Мікаелян Маргарита Ісааківна (1927—2004) — радянська режисерка театру і кіно, сценаристка.
 Мікаелян Сергій Герасимович (1923—2016) — радянський і російський режисер театру і кіно, сценарист.
 Мікаелян Сурен Агасійович (1911—1995) — радянський діяч, 2-й секретар ЦК КП(б) Вірменії (1943—1947).